Lunascape:

 Lunascape — японский браузер, работающий на трёх движках для отображения веб-страниц — Gecko, Trident и WebKit.
 Lunascape — бельгийская трип-хоп-группа, основанная Kyoko Baertsoen и Walter Hilhorst.